Dlouhá cesta má několik významů:
 Dlouhá cesta (kniha) (orig. The Long Walk) – kniha Slavomira Rawicze
 Dlouhá cesta (orig. A Walk to Remember) – film z roku 2002 na motivy Sparksova románu z roku 1999 (v orig. stejnojmenný, česky vyšel jako Nezapomenutelná cesta)
 Dlouhá cesta (Praha) – lokalita v Praze